Bacopari redireciona aqui. Para ver o artigo sobre a fruta e planta com esse nome, consulte Bacupari. 

A lagoa Bacopari é uma lagoa situada na planície costeira do Rio Grande do Sul, no litoral norte médio. 

Este corpo hídrico está localizado no distrito de Bacopari, no município de Mostardas, e é um importante reservatório de água doce. Suas águas servem para irrigação de lavoura orizícola e compõe a beleza cênica da planície.

Cacopari
Geografia de Mostardas